Reprezentacja Luksemburga U-21 w piłce nożnej – młodzieżowa reprezentacja Luksemburga do lat 21 sterowana przez Luksemburski Związek Piłki Nożnej. Drużyna bierze udział w odbywających się co dwa lata Mistrzostwach Europy U-21. Od czasu ustanowienia Mistrzostw Europy U-21 w 1978 roku drużyna zawsze zajmowała najniższe miejsce w swojej grupie eliminacyjnej.

Drużyna jest przeznaczona dla luksemburskich piłkarzy, którzy są w wieku poniżej 21 lat na początku roku kalendarzowego, w którym rozpoczynają się eliminacje do danych Mistrzostw Europy U-21, więc niektórzy piłkarze mogą pozostać w drużynie przez dwa lata od rozpoczęcia danych Mistrzostw, czyli aż do 23 roku życia. Piłkarze kwalifikujący się do gry w reprezentacji U-21, mogą także grać w seniorskiej reprezentacji Luksemburga.

W swojej historii wygrali tylko cztery mecze kwalifikacyjne, ich pierwsze zwycięstwo miało miejsce w 1986 roku w eliminacjach do Mistrzostw Europy U-21 1986, kiedy pokonali Belgię (3:1). Drugie zwycięstwo odnieśli w 2011 roku w eliminacjach do Mistrzostw Europy U-21 w 2011 w grupie 3, na wyjeździe pokonując Bośnię i Hercegowinę (1:0).

Występy na ME U-21

Eliminacje do Mistrzostw Europy U-21 2021

Trenerzy

Zobacz też 
 Reprezentacja Luksemburga w piłce nożnej mężczyzn
 Reprezentacja Luksemburga U-19 w piłce nożnej mężczyzn
 Reprezentacja Luksemburga U-17 w piłce nożnej mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 
 UEFA European U-21 C'ship 
 Europe - U-23/U-21 Tournaments 

Reprezentacja Luksemburga w piłce nożnej
Luksemburg